Edmonds ist der Name folgender Orte in den Vereinigten Staaten:

 Edmonds (Idaho), im Madison County
 Edmonds (Washington), im Snohomish County

Edmonds ist der Familienname folgender Personen:
 Abigail Edmonds (* 1990), britische Kanurennsportlerin
 Alan Robert Edmonds (* 1922), britischer Physiker
 Chase Edmonds (* 1996), US-amerikanischer American-Football-Spieler
 Don Edmonds (1937–2009), US-amerikanischer Filmregisseur und -produzent
 George W. Edmonds (1864–1939), US-amerikanischer Politiker
 Jack Edmonds (* 1934), kanadischer Mathematiker

 Jim Edmonds (* 1970), US-amerikanischer Baseballspieler
 John Edmonds († 2015), britischer Diplomat 
 Kenneth Edmonds (* 1959), US-amerikanischer Singer-Songwriter, siehe Babyface (Musiker)
 Kristen Edmonds (* 1987), US-amerikanische Fußballspielerin
 Louis Edmonds (1923–2001), US-amerikanischer Schauspieler
 Noel Edmonds (* 1948), britischer Fernsehmoderator
 Randy Edmonds (* 1963), kanadischer Eishockeyspieler und -trainer
 Ray Edmonds (* 1936), englischer Snooker- und English-Billiards-Spieler
 Robin Edmonds († 2009), britischer Diplomat und Autor
 Roddie Edmonds (1919–1985), US-amerikanischer Soldat im Zweiten Weltkrieg der jüdische US-Kriegsgefangene vor Aussonderung und Verfolgung bewahrte
 Sarah Emma Edmonds (1841–1898), Unionskrankenschwester und Crossdresserin
 Sheila May Edmonds (1916–2002), britische Mathematikerin und Hochschullehrerin
 Sibel Edmonds (* 1970), Gründerin der National Security Whistleblowers Coalition
 Stanley Joe Edmonds (1909–1995), australischer Zoologe
 Tracey Edmonds (* 1967), US-amerikanische Managerin
 Walter D. Edmonds (1903–1998), US-amerikanischer Schriftsteller

Siehe auch:
 Algorithmus von Edmonds und Karp
 Allen Edmonds